

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fap“ beginnt.

Fap 



Fapp 
 Fapp, Daniel L. (1904–1986), US-amerikanischer Kameramann
 Fappani, Erhard (1936–1999), Schweizer Maler